Бородянский:

 Бородянский, Александр Эммануилович (род. 1944) — российский сценарист и кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 Бородянский, Владимир Владимирович (род. 1974) — украинский медиа-деятель, министр культуры, молодёжи и спорта Украины.
 Бородянский, Георгий Эмильевич (1959—2021) — российский поэт, журналист и правозащитник.
 Бородянский, Матвей Янкелевич (1913—1986) — советский учёный в области механики
 Мошинский Бородянский, Маркос (1921—2009) — мексиканский физик.
 Бородянский район — административная единица на западе Киевской области Украины.

Примечания